

Брасселс — місто, штат Вісконсин
 Брасселс — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Брюссель (значення)
 Брюссель